Velika nagrada zahodnih ZDA 1976 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 28. marca 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 80
| 1:53:18,47
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 80
| + 42,414 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 80
| + 49,972 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 80
| + 1:12,828
| 12
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 80
| + 1:22,292
| 14
| 2
|-
! 6
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 79
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 79
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 22
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 78
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 77
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 10
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 77
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! NC
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 70
| +10 krogov
| 19
|  
|-
! NC
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 69
| +11 krogov
| 9
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 34
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 32
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 15
| Puščanje vode
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 3
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 2
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 0
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Michel Leclère
| Williams-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Ingo Hoffman
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Arturo Merzario
| March-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 5
|  Bob Evans
| Lotus-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Jacky Ickx
| Williams-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Brett Lunger
| Surtees-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1976
1976